Мамер — комуна Люксембургу.
 Мамер — замок у Люксембурзі.
 Мамер — річка у Люксембурзі.